Human Remains – album degli Hell del 2011
Human Remains – gruppo musicale 
Human Remains – serie televisiva britannica